Passé composé est le quatorzième album de la série de bande dessinée Clifton scénarisé par Bob de Groot et constitue le premier album de la série dessiné par Bédu, le dessinateur l'ayant reprise après le départ de Turk.

Notes et références

Annexes

Documentation

Lien externe 
 .

Album de Clifton
Album de bande dessinée sorti en 1986